Чемпионат Уэльса по футболу 2012/2013 — 21-й сезон Валлийской премьер-лиги. Он начался 17 августа 2012 и закончился 18 мая 2013 года. Чемпионский титул смог защитить клуб «Нью-Сейнтс».

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||||

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

Уэльс
Чемпионат Уэльса по футболу